Maraton mężczyzn podczas XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie rozegrano 24 sierpnia o godzinie 7:30 czasu miejscowego na ulicach Pekinu. Meta znajdowała się na Stadionie Narodowym w Pekinie. Zwycięzcą został Kenijczyk Samuel Wanjiru, który uzyskał czas dwóch godzin, sześciu minut i trzydziestu dwóch sekund. Był to nowy rekord olimpijski.

Rekordy

Wyniki

Międzyczasy

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008